Die Saison 1986/87 der mexikanischen Primera División wurde mit 21 Mannschaften ausgetragen, weil es in der vorherigen Saison 1985/86 mit den Cobras Querétaro zwar einen Aufsteiger, aber keinen Absteiger gab. Meister wurde erstmals nach 17 Jahren und zum insgesamt neunten Mal die Mannschaft von Chivas Guadalajara, während es am Saisonende aufgrund der in der folgenden Saison 1987/88 wieder auf 20 Teilnehmer reduzierten Liga mit dem Club León und dem Aufsteiger Cobras Querétaro gleich zwei Absteiger gab.

Saison der Spielabbrüche 
In der Saison 1986/87 kam es zu drei Spielabbrüchen. Der erste trug sich bereits am dritten Spieltag zu, als am 17. August 1986 der Súper Clásico zwischen América und dem späteren Meister Chivas aufgrund einer Massenschlägerei beider Mannschaften in der 74. Minute abgebrochen und erst am 1. Oktober 1986 zu Ende gespielt wurde. Das Resultat von 1:0 für América aus der ursprünglichen Begegnung hatte Bestand, weil in den restlichen 16 Minuten der neu angesetzten Partie keine weiteren Treffer fielen.

Der zweite Spielabbruch ereignete sich am 19. Spieltag bei der Begegnung zwischen dem Tampico-Madero FC und dem Puebla FC. Das am 6. Dezember 1986 ausgetragene Spiel wurde in der 86. Minute beim Stand von 2:1 für Puebla wegen eines nicht näher bezeichneten Zwischenfalls abgebrochen und nicht neu angesetzt, so dass das Ergebnis von 2:1 für Puebla in die Wertung einfloss.

Der dritte Spielabbruch geschah am 34. Spieltag in einem Clásico Regiomontano zwischen dem CF Monterrey und den UANL Tigres. Nachdem Ricardo Ferretti in der 86. Minute per Strafstoß der Anschlusstreffer zum 1:2 gelungen war, brach unter den Spielern beider Mannschaften eine Schlägerei aus, in deren Folge die Mannschaft des CF Monterrey unter Protest den Platz verließ. Im Nachhinein wurde dieses Verhalten des Gastgebers bestraft und die Partie mit 2:0 für UANL gewertet.

Rekordergebnisse 
Das torreichste Spiel fand am 12. Oktober 1986 (11. Spieltag) zwischen dem CD Irapuato und den Tecos UAG statt und endete 5:5. Erfolgreichster Torschütze jener Partie war der Tecos-Spieler Chicharo (Vater von Chicharito), der drei Treffer erzielte. Am selben Tag fand mit dem 4:4 zwischen Deportivo Toluca und Atlético Morelia eine weitere torreiche Begegnung statt.

Der höchste Saisonsieg datiert vom 3. Mai 1987 und fand am 40. Spieltag zwischen dem Puebla FC und dem Tampico-Madero FC statt; also in jener Begegnung, deren erste Austragung in der Hinrunde mit einem Spielabbruch endete. Diesmal ging die Partie über die volle Distanz und wurde von Puebla mit 8:1 gewonnen. Erfolgreichster Torschütze war Paul René Moreno, der in der zehnten Minute das Torfestival eingeleitet hatte und in den Schlussminuten für das zwischenzeitliche 7:0 (85. Minute) und den Endstand von 8:1 (90. Minute) sorgte.

Tabellen

Gesamtsaisontabelle 1986/87 
Obwohl die mexikanische Meisterschaft in einer Punktspielrunde (jeder gegen jeden) ausgetragen wurde, war sie in vier Gruppen unterteilt. Unabhängig von ihrer tatsächlichen Platzierung in der Gesamttabelle qualifizierten sich die beiden jeweils bestplatzierten Mannschaften einer Gruppe für die Liquillas. So profitierten die UAG Tecos und der CF Monterrey mit jeweils 39 Punkten von ihrer Zugehörigkeit zur Gruppe 1, während die mehr Punkte erzielenden Drittplatzierten der Gruppen 2 und 3 (Tampico-Madero FC mit 41 bzw. Puebla FC mit 40 Punkten) sich nicht für die Liguillas qualifizieren konnten.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo bzw. ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Liguillas

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Torjägerliste

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1986/87 bei RSSSF.com

Einzelnachweise 

1987
Fußballsaison 1986/87